Graverol ist der Name folgender Personen:

 François Graverol (1636–1694), französischer Rechtsgelehrter und Altertumsforscher
 Jane Graverol (1897–1984), belgische surrealistische Malerin
 Jean Graverol (um 1637–1718), französischer protestantischer Theologe